EUN est un code qui peut signifier :
 Équipe unifiée aux Jeux olympiques (ex-URSS), selon la liste des codes pays du CIO, code inusité maintenant.